

Sigle 
 Bibliografia nazionale italiana  – Repertorio bibliografico ufficiale della produzione editoriale italiana.

Codici 
 BNI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Benin, Benin City (Nigeria)
 bni – codice ISO 639-3 della lingua bangi